Кузьминское кладбище:
 Кузьминское кладбище — кладбище в Москве
 Кузьминское кладбище — кладбище в Пушкине (Санкт-Петербург)